Kyra of Kira, een meisjesnaam
 Kyra (plaats), een plaats in Rusland (Transbaikal, oblast Tsjita)
 Kyra (rivier), de naam van verschillende rivieren in Rusland